Bifa (ou BIFA) peut désigner :
 Bifa, un village du Cameroun dans la commune de Niete.
 les British Independent Film Awards (BIFA), des récompenses de films indépendants britanniques.